Ба́рним ():

Географическое название

Германия 
 Барним — район Германии () в земле Бранденбург;
 Барним — моренная возвышенность на территории Бранденбурга и северо-восточного Берлина.

Польша 
 Барним (:en:Barnim, West Pomeranian Voivodeship)— деревня в Западно-Поморском воеводстве

Мужское имя